Elena Fanchini, italijanska alpska smučarka, * 30. april 1985, Lovere, Bergamo, Lombardija, Italija, † 8. februar 2023, Solato, Brescia, Italija.

Tudi njeni dve sestri, Nadia in Sabrina, sta bili alpski smučarki. 22. aprila 2020 sta skupaj s sestro Nadio sporočili, da bosta končali svojo smučarsko kariero.

Rezultati svetovnega pokala

Sezonska lestvica

Top 3

Zmaga v Evropskem pokalu

Italijansko državno prvenstvo

Rezultati svetovnih prvenstev

Rezultat mladinskega svetovnega prevnstva

Rezultati Olimpijskih iger 

Elena bi morala nastopiti tudi na Olimpijskih igrah 2018, vendar se je udeležbi odpovedala zaradi zdravljenja raka.

Sklici

Zunanje povezave 
 

Italijanski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Italijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Umrli za rakom debelega črevesa in danke